Ніколь Арендт і Манон Боллеграф були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Рейчел Макквіллан і Міягі Нана з рахунком 6–1, 3–6, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (чемпіонки)
 Лорі Макніл /  Лариса Савченко (півфінал)
 Джиджі Фернандес /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
 Яюк Басукі /  Кароліна Віс (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1997 World Doubles Cup Draw 

WTA Doubles Championships
Тур WTA 1997